Hermann Schüling ist der Name folgender Personen:

* Hermann Schüling (Politiker, 1867) (1867–nach 1932), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Hermann Schüling (Politiker, 1897) (1897–1977), deutscher Ökonom und Politiker 
 Hermann Schüling (Bibliothekar) (1926–2019), deutscher Bibliothekar